Anapoma é um gênero de traça pertencente à família Arctiidae.

Espécies 
 Anapoma albicosta Moore, 1881
 Anapoma draudtiana Bryk, 1942
 Anapoma draudtiphila Bryk, 1948
 Anapoma duplicata Butler, 1889
 Anapoma limbopuncta Strand, 1920
 Anapoma milloti Rungs, 1955
 Anapoma pallidior Draudt, 1950
 Anapoma polyrabda Hampson, 1905
 Anapoma postica Hampson, 1905
 Anapoma prominens Moore, 1881
 Anapoma riparia Boisduval, 1829
 Anapoma rufipennis Hampson, 1894
 Anapoma uniformis Strand, 1917
 Anapoma vumbaensis Legrain

Referências

Bibliografia 
 Bates DL, Fenton MB (1990) Aposematism or startle? Predators learn their responses to the defenses of prey. Can J Zool 68:49–52
 Dunning DC, Krüger M (1995) Aposematic sounds in African moths. Biotropica 27:227–231
 Dunning DC, Acharya L, Merriman CB, Ferro LD (1992) Interactions between bats and arctiid moths. Can J Zool 70:2218–2223
 Fullard JH, Fenton MB, Simmons JA (1979) Jamming bat echolocation: the clicks of arctiid moths. Can J Zool 57:647–649
 William Conner (ed.). (2009). Tiger moths and woolly bears : behavior, ecology, and evolution of the Arctiidae. Oxford University Press: New York. ISBN 9780195327373

Ligações externas 
 Natural History Museum - Lepidoptera - catálogo de nomes genéricos

Arctiidae